Genètica:
Haplogrup D del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà D, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.